Groiß oder Groiss ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Groiß (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Josef Theodor Groiss (auch Groiß; 1933–2019), deutscher Geologe
 Stefanie Groiss-Horowitz (* 1977), österreichische Medienmanagerin
 Veronika Groiss (* 1977), weißrussische Opern- und Konzertsängerin
 Werner Groiß (* 1967), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Grois
 Kroiss
 Krois